Аге́нт ( «действие»):
 Агент (обобщённо) — лицо, действующее по поручению кого-либо, представитель организации, учреждения и так далее выполняющий поручения.
 Агент (в естественных науках) — действующий фактор в каком-либо процессе или явлении. В частности, химический агент — действующее вещество, выполняющее чётко выделенную роль в химическом взаимодействии веществ или их смесей.
 Агент (в АОП к программированию) — некоторая сущность, система, которая обладает свойствами, помимо свойств объекта — существовать и объединять, необходимыми для взаимодействия с внешней средой.
 Агент — человек, работающий в разведывательных или контрразведывательных органах своего или иностранного государства.
 Агент — посредник между принципалом и конечным потребителем продукции, не являющийся её владельцем. Продает часть или всю продукцию принципала (цены и условия поставки определяются принципалом, на основании технического заключения экспертов), ищет потенциальных покупателей продукции, ведёт переговоры, помогает в оформлении и передачи продукта/товара.
 Агент — в спорте менеджер, который на основании договора со спортсменом представляет его интересы во взаимоотношениях с различными контрагентами. 
 Агент морской — лицо, оказывающее комплекс услуг при заходе судна в порт.
 ТКБ-0216Т «Агент» — травматический револьвер под патроны калибра .380 МЕ GUM.
 Агент — вымышленная программа, призванная сохранять контроль над системой в серии фильмов «Матрица».
 Агент — программа, устанавливаемая на хост и осуществляющая подчинённую контроллеру (центральному серверу) сервисную деятельность. Примеры агентов: Buildbot worker, GitLab runner, Zabbix agent и многие другие.

Фильмы

См. также 
 Морской агент — лицо в дипломатических представительствах и миссиях из морского ведомства России, до 1917 года.
 Военный агент — лицо в дипломатических представительствах и миссиях из сухопутного ведомства России, до 1917 года.
 Свободный агент (в профессиональном спорте) — статус командного игрока, чей контракт с командой истёк, и который имеет право заключить контракт с другой командой.

Однокоренные слова 
 Агентирование
 Агентский договор

Составные слова 
 Секретный агент
 Холодильный агент
 Экономический агент
 Интеллектуальный агент
 Молекулярные информационные агенты
 Программный агент
 Иностранный агент
 Агент влияния

Прочее 
 Двойной агент
 Агент Оранж
 Агент Смит (Матрица)
 Агенты (Матрица)
 Mail.ru Агент

См. также 
 Agent
 Agent Aika
 Agent Orange
 Agent Provocateur

Примечания

Литература